Een verkeersweg:
N589 (België)
N589a (België)
N589 (Frankrijk)
N589 (Nederland), zie Provinciale weg 589